Škoda Tudor steht für folgende Automodelle:

 Škoda 1101 Tudor, Kleinwagen (1940 bis 1952)
 Škoda Tudor (Studie), Konzeptfahrzeug (2002)